Vredesconferentie van Parijs (1898), onderhandelingen over het einde van de Spaans-Amerikaanse Oorlog
 Vredesconferentie van Parijs (1919), onderhandelingen over verdragen na de Eerste Wereldoorlog
 Vredesconferentie van Parijs (1946)
 Vrede van Parijs (1947)